Cecotto ist der Familienname folgender Personen:
 Johnny Cecotto (* 1956), venezolanischer Motorsportler
 Johnny Amadeus Cecotto (* 1989), venezolanischer Rennfahrer